Николай Лунёв: Лунёв, Николай Васильевич (1927—после 1984)  — депутат Верховного Совета Таджикской ССР.
 Лунёв, Николай Иванович (род. 1965) — депутат Народного политического консультативного совета Китая.
 Лунёв, Николай Полиектович (1895—1978) — советский деятель здравоохранения, врач-педиатр, заслуженный врач РСФСР.